Iczer pode referir-se a:

Tatakae! Iczer-1 - Anime de ficção científica 
Bouken! Iczer-3 - Anime, também conhecido como Iczer-3 ou Iczer Reborn

Desambiguação